Асрия́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Асриян, Анна Христофоровна (род. 1982) — российская оперная певица (сопрано).
 Асриян, Ашот Минасович (1920—1992) — Герой Советского Союза.